Het schermen met de sabel voor de vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op maandag 8 augustus 2016. Regerend olympisch kampioene was Kim Ji-yeon uit Zuid-Korea, die in Rio de Janeiro haar titel verdedigde. Er werd geschermd in een knock-outsysteem met rechtstreekse uitschakeling. De eerste ronde was een tabel van 64, waarbij 28 schermers een vrijstelling kregen. Vanaf de tweede ronde schermde elke deelnemer. De verliezers van de halve finales streden in een aparte finale voor het brons.

Resultaten

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links
 Resultaten 

Vrouwen sabel individueel